Reteporellina är ett släkte av mossdjur. Reteporellina ingår i familjen Phidoloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Reteporellina